Michaił Aleksandrow – pływak bułgarski, reprezentujący od 2009 roku USA
 Michaił Aleksandrow – piłkarz bułgarski grający na pozycji pomocnika